Ignacy Bąk (ur. 1925), nauczyciel, polityk
 Ignacy Bąk (ur. 1995), piłkarz ręczny